Ferdinand Albrekt II av Braunschweig-Wolfenbüttel, född 29 maj 1680, död 13 september 1735, var en braunschweigsk hertig.

Ferdinand Albert deltog som österrikisk officer i spanska tronföljdskriget och kriget mot turkarna. 1717 blev han riksgeneralfälttygmästare, och kort före sin död regerande furste.

Han var gift med sin kusins och företrädares dotter; Antoinette Amalie av Braunschweig-Wolffenbüttel, och bland hans barn fanns:

 Karl I av Braunschweig-Wolfenbüttel
 Anton Ulrik av Braunschweig-Lüneburg
 Elisabet Kristina av Braunschweig-Bevern
 Ferdinand av Braunschweig-Wolfenbüttel
 Lovisa Amalia av Braunschweig-Wolfenbüttel
 Juliana Maria av Braunschweig-Wolfenbüttel

Ferdinand Albrekt var ättling till den svenska prinsessan Elisabet Vasa.

Källor 
 Svensk uppslagsbok. Malmö 1932.

 

Hertigar av Braunschweig
Födda 1680
Avlidna 1735
Österrikiska militärer
Män